Johannes Schultz ist der Name folgender Personen:

* Johannes Schultz (Komponist) (1582–1653), deutscher Komponist
 Johannes Schultz (1897–1967), deutscher Kirchenjurist, siehe Hans Schultz (Kirchenjurist) 
 Johannes Heinrich Schultz (1884–1970), deutscher Psychiater
 Johannes Reinhold Schultz (1905–1941), deutschbaltischer Geistlicher

Siehe auch:
 Johann Schultz